

Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
 Kirkby (Lincolnshire)
 Kirkby (Merseyside)
 Kirkby (North Yorkshire)
 Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire
 Kirkby-in-Furness, Cumbria
 Kirkby la Thorpe, Lincolnshire
 Kirkby on Bain, Lincolnshire
 Kirkby Fleetham, North Yorkshire
 Kirkby Lonsdale, Cumbria
 Kirkby Malham, North Yorkshire
 Kirkby Mallory, Leicestershire
 Kirkby Malzeard, North Yorkshire
 Kirkby Moor, Cumbria
 Kirkby Overblow, North Yorkshire
 Kirkby Stephen, Cumbria
 Kirkby Thore, Cumbria
 East Kirkby, Lincolnshire
 South Kirkby & Moorthorpe, West Yorkshire
 Kirkbymoorside, North Yorkshire

Personen
 Emma Kirkby, (1949) Britse sopraan